Mersiowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Mersiowsky (* 1963), deutscher Historiker und Diplomatiker
 Rainer Mersiowsky (1943–1997), deutscher Maler und Grafiker